Kasapovići est un toponyme qui peut désigner :
Kasapovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kasapovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.